Jméno a příjmení Tomáš Hrubý nese více osob:

 Tomáš Hrubý (spisovatel) (1882–1966) – český spisovatel
 Tomáš Hrubý (basketbalista) (* 1978) – český basketbalista
 Tomáš Hrubý (cyklista) (* 1982) – český cyklista
 Tomáš Hrubý (producent) (* 1986) – český filmový producent
 Tomáš Hrubý (fotbalista)